Fenzl kan som auktorsförkortning betyda:

 Eduard Fenzl
 Edward Fenzl

Robotskapade auktorsförkortningar